Klake je ime več naselij:
 Klake, Občina Kozje, Slovenija
 Klake, Hrvaška, vas v sestavu mesta Samobor Zagrebške županije